Az 1970–1971-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hatvanadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Wacker Innsbruck csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Wacker Innsbruck az 1970-71-es szezon bajnoka.
 A Wacker Innsbruck részt vett az 1971–72-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 Az Austria Wien részt vett az 1971–72-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A SV Austria Salzburg és a Rapid Wien részt vett az 1971–72-es UEFA-kupában.
 A Schwarz-Weiß Bregenz, az SC Wacker és a WSG Radenthein kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok